Túquerres kan syfta på:

Colombia 

 Túquerres (kommun), Nariño, 
 Túquerres (ort), Nariño,